Luis de Francia (22 de enero de 1397 - París, 18 de diciembre de 1415) fue un hijo menor de Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera-Ingolstadt. Era el tercer hijo de sus padres que tuvo el título de delfín de Francia, manteniéndolo desde la muerte de su hermano mayor en 1401, cuando fue, al mismo tiempo, nombrado duque de Guyena (Aquitania).

En 1412, se casó con Margarita de Borgoña. No estuvo presente en la batalla de Agincourt, permaneciendo con su padre el rey Carlos VI, en Ruan. Murió el 18 de diciembre de 1415, posiblemente de disentería (así se señala por los monjes cronistas de San Dionisio).

A veces se le confunde con su hermano menor, Carlos VII de Francia, quien era delfín en la época en que conoció a Juana de Arco, en marzo de 1429.

Luis, Delfín de Francia, en las artes
 Fue representado como el Delfín en la obra de William Shakespeare Enrique V. Fue interpretado por Max Adrian en la adaptación al cine de 1944, Michael Maloney en la versión de 1989, Edward Akrout en la de 2012 y Robert Pattinson en la de 2019.

Antepasados

Fuentes
Autrand, Françoise. Charles VI le roi fou. ISBN 2-213-01703-4

Duques de Aquitania del siglo XIV
Duques de Aquitania del siglo XV
Delfines de Vienne de la casa de Valois (Francia)
Nacidos en París
Fallecidos en París